Niemcy:
 Effelder – rzeka
 Effelder – gmina w kraju związkowym Turyngia,  w powiecie Eichsfeld

Zobacz też:
 Effelder-Rauenstein